UEFA Liga mladih (engleski: UEFA Youth League, osnovana kao UEFA U-19 Liga prvaka) je godišnje nogometno natjecanje koje organizira UEFA za juniorske momčadi 32 kluba koji se kvalificiraju za grupnu fazu UEFA Lige prvaka uz 32 kluba koji su juniorski prvaci svojih zemalja.

Dosadašnji pobjednici

Uspješnost po klubovima

Uspješnost po državama

Hrvatski klubovi 
  GNK Dinamo, sezona 2015./16. osmina finala
  GNK Dinamo, sezona 2018./19. četvrtina finala
  GNK Dinamo, sezona 2019./20. četvrtina finala
  HNK Hajduk, sezona 2022./23. četvrtina finala

Unutarnje poveznice 
 FIFA Kup mladih
 Internacionalni kup Premier lige
 Manchester United Premijer kup

Vanjske poveznice 

 

Europska klupska nogometna natjecanja
UEFA Liga prvaka